Crank steht für:

 Crank, „Spinner, seltsamer Kauz“, Synonym für Crackpot
 Crank (Band), ehemalige Schweizer Band (1989–2011)
 Crank (Film), US-amerikanischer Actionfilm von Mark Neveldine und Brian Taylor (2006)
 Crank 2: High Voltage, Actionfilm (2009), als Fortsetzung

Personen:
 David Crank, US-amerikanischer Szenenbildner
 John Crank (1916–2006), englischer Mathematiker

Siehe auch:
 Crank-Nicolson-Verfahren (numerische Mathematik)
 Krank (Begriffsklärung)